Corrib peut désigner :

 La rivière Corrib, rivière d'Irlande.
 Le lac Corrib, lac d'Irlande.
 Le gisement d'hydrocarbures Corrib, situé au large des côtes occidentales irlandaises.